WJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woja (Stati Uniti)